A 30 881-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Az M31-es felől Gödöllőre tartó forgalmat szolgálja ki. Gödöllő közigazgatási területén ágazik ki, majd egyből átlép Szada területére és ott is marad. A 30 871-es útba torkollva ér véget, teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 470 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30881
Gödöllő
Szada
M3-as autópálya